Череновское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Череновское сельское поселение — входит в Устьянский район

Белгородская область
 Череновское сельское поселение — входит в Ивнянский район